Гулльспонг () — коммуна в Швеции в лене Вестра-Гёталанд.  Функции административного центра поделены между Гулльспонгом и Хувой.

Коммуна располагается на территории исторических провинций Вестергётланд и Вермланд.
Площадь коммуны — 316 км², население — 5221 жителей (2013).

По территории коммуны проходят европейский маршрут E20 и автомагистраль № 26.

В экономике коммуны главную роль играют машиностроительная и деревообрабатывающая промышленности. Порт Оттербеккена, имеющий сообщение со всей Средней Швецией, является одним из крупнейших портов на озере Венерн.

Наиболее крупные населённые пункты 
 Гордшё
 Гулльспонг
 Оттербеккен
 Скагерсвик
 Хува

Источники 
 Nationalencyklopedin

Коммуны Швеции